Az Ares hordozórakéta-család, melyet az Amerikai Egyesült Államokban terveztek, a Constellation-terv űrhajóinak indításához. A Constellation programot, és ezen belül az Ares hordozórakéták fejlesztését 2010 januárjában törölték.

A rendszert meglévő hordozórakéták elemeinek (a Space Shuttle szilárd hajtóanyagú gyorsítórakétáinak és tüzelőanyag-tartályának) felhasználásával tervezték megépíteni. Ellentétben a Space Shuttle rendszerrel, melynél a nagy tömegű terheket és az űrhajósokat egy járművön juttatták a világűrbe, az Ares rakétacsaládban külön rakéta szolgált a személyzet (Ares I), és külön a teheráru (Ares V) feljuttatására. A rakétacsalád elemei:

 Ares I – Az Orion űrhajó Föld körüli pályára állításához
 Ares IV – Tanulmány a Hold egyszeri megkerülésére szabad visszatérési pályán az Orion űrhajóval. Megépítését korábban törölték.
 Ares V – Az Altair holdkomp és az Orion űrhajó Hold körüli pályára állításához

Kritikája 
Kritizálói szerint az Ares hordozórakéta-család rendkívül drága, fejlesztése túl hosszú időbe telik, és nem elég biztonságos, így több alternatíváját is javasolják, a kisebb Ares I rakéta kiváltható például kereskedelmi rakétákkal (Delta IV), a nagyobb Ares V pedig a Space Shuttle gyorsítórakétájának és tüzelőanyag-tartályának kisebb mértékű átalakításával tervezett Jupiter hordozórakétával vagy az SD HLV-vel.

Források

Amerikai hordozórakéták
Constellation program